Time, amerikai hetilap

Együttesek
 Time, jugoszláv rockegyüttes
 Time, olasz disco együttes
 The Time, amerikai popegyüttes

Albumok
 Time (1972), a Time együttes albuma
 Time (1986), Dave Clark albuma
 Time (1981), az Electric Light Orchestra albuma
 Time (1991), a Klinik albuma
 Time (1994), a Mercyful Fate albuma
 Time (1995), a Fleetwood Mac albuma
 Time (1996), a Steeleye Span albuma
 Time (1997), Peter Andre albuma
 Time (1998), Lionel Richie albuma
 Time (2001), Jakob Bro albuma
 Time (2011), Steve Howe albuma
 Time (2013), Rod Stewart albuma
 Time (2001) Gillian Welch harmadik nagylemeze
 Time (TVXQ-album)
 The Time (1986), a Bros együttes albuma
 The Time (1981), a The Time együttes albuma

Dalok
 Time (1973), David Bowie dala
 Time (1973), Pink Floyd-dal
 Time (1977), Dennis Wilson dala
 Time (1980), az Alan Parsons Project dala
 Time (1986), Freddie Mercury-dal 
 Time (1990), Kim Wilde-dal
 Time (1994), az INXS dala
 The Time a The Black Eyed Peas kislemeze
 Time_ Uzari & Maimuna dala a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon

Egyéb
 Time, Dave Clark musicalje
 time, Unix utasítás egy parancs futási idejének mérésére
 Time, Oscar-díjra jelölt dél-koreai film
 Time, dél-koreai dorama